Stenkiste kan være flere ting:

 Stenkiste (underløb) - en rende hugget ud i sten under en vej
 Stenkiste (ligkiste) - ligkiste, sarkofag af sten

Ekstern henvisning 
 stenkiste — Ordbog — ODS